Холоп (річка) — річка в Україні, у Сквирському районі Київської області, права притока Субоді (басейн Дніпра). 
 Холопи — назва невільних людей у Русі, уживана поряд з назвою «челядь».